«Солдаты неудачи» () — фильм 2008 года, в котором Бен Стиллер выступил в качестве режиссёра, сценариста и актёра. Это пародия на многие известные голливудские фильмы о Вьетнамской войне и спецназе США: «Апокалипсис сегодня», «Слёзы солнца», «Мы были солдатами», «Взвод», «Хищник», «Цельнометаллическая оболочка» и другие.

Оригинальное название фильма «Тропический гром», вероятно, является отсылкой к прозвищу американской 25-й пехотной дивизии «Тропическая молния», чьё участие во Вьетнамской войне отображено в фильме «Взвод».

Исполнители роли второго плана Роберт Дауни-младший и Том Круз за актёрскую работу в ленте были номинированы на премию «Золотой глобус». Дауни-младший также был номинирован на премии «Оскар», BAFTA, премию Гильдии киноактёров США.

Сюжет 
В течение съёмок фильма о войне во Вьетнаме по книге ветерана Джона «Четырёхлистника» Тэйбэка (Ник Нолти) «Солдаты удачи» (в оригинале «Тропический гром») из-за неслаженной работы съёмочной группы, состоящей из угасающей телезвезды боевиков Тагга Спидмана (Бен Стиллер), лауреата пяти премий «Оскар» Кирка Лазаруса (Роберт Дауни мл.), звезды рэпа Альпа Чино (Брэндон Т. Джексон), наркомана-комедианта Джеффа Портноя (Джек Блэк) и молодого актёра Кевина Сандаски (Джей Барушель), происходит трюковой взрыв стоимостью 4 миллиона долларов, который камеры не успевают снять. Некоторые начинают считать, что «самый дорогой фильм о войне так и не будет снят». В этих условиях режиссёр фильма Дэмиен Ройчленан (Стив Куган) получает от исполнительного продюсера Леса Гроссмана (Том Круз) наставление вернуть съёмки в нормальное состояние.

По совету Тэйбэка Ройчленан десантирует избалованных актёров в джунгли Вьетнама, где установлены скрытые камеры и взрывчатка для спецэффектов для того, чтобы снять фильм в стиле реалити-шоу. Актёрам он выдаёт только карту и расстановку сцен, с их помощью они должны добраться до вертолёта. В результате несчастного случая режиссёр подрывается на мине, оставленной французами в эпоху колонизации, но Спидман убеждает себя и всех (кроме Лазаруса), что смерть Ройчленана — спецэффект.

Оказывается, что актёров десантировали в самый центр Золотого треугольника — территории наркоторговцев из банды Огненных драконов. Когда Тэйбэк и пиротехник Коди (Дэнни Макбрайд) прибывают на место смерти режиссёра, их берут в плен бандиты из Огненных драконов. Следом открывается тайна Тэйбэка: на самом деле он никогда не воевал на Вьетнамской войне, и руки у него в целости и сохранности. Актёры продолжают свой путь по джунглям. Далее Лазарус и Сандаски разоблачают Спидмана и доказывают остальным, что тот ведёт их по неверному пути. Четвёрка принимает решение попытаться покинуть джунгли, в то время как Спидман продолжает двигаться в соответствии со сценарием и расстановкой сцен в одиночку.

Спидмана похищают и отправляют на героиновую фабрику, в то время как он уверен, что находится в лагере военнопленных из сценария фильма. Вскоре бандиты понимают, что к ним в руки попал актёр из фильма «Дебил Джек» (, «Джек-простак»), единственного фильма, VHS-кассета которого у них была, и заставляют его играть Джека на сцене по нескольку раз в день. Тем временем в Лос-Анджелесе агент Спидмана Рик Долбер (Мэттью Макконахи) пытается договориться с незаинтересованным Гроссманом, не выполняющим условия контракта, гарантирующего Таггу Спидману наличие у него персонального цифрового записывающего устройства TiVo на время съёмок. Прямо на совещании раздаётся звонок от Огненных драконов, которые выдвигают свои условия за освобождение Спидмана. Гроссман вместо выполнения этих условий оскорбляет бандитов и поясняет Долберу, что выручит больше денег на смерти Спидмана, чем потеряет на провале фильма, и предлагает Рику за молчание реактивный самолёт «Гольфстрим 5».

Остальные актёры, двигаясь по джунглям, натыкаются на героиновую фабрику Огненных драконов. Они видят, как над Спидманом потешаются бандиты и решают освободить его. Лазарус прикидывается фермером, который нашёл у себя на ферме Джеффа и отвлекает солдат, пока Чино и Сандаски проникают на территорию фабрики, где находятся заложники. После того, как бандиты убеждаются в нереальности придуманной Лазарусом истории, актёры открывают огонь по банде, временно оставляя их недееспособными.

Портной, Сандаски, Чино и Лазарус находят Спидмана; Коди и Тэйбэк пытаются улететь на вертолёте. Банда, которая против этой затеи, преследует их до моста, который заминировал Коди. Спидман просит оставить его со своей новой «семьёй», но очень быстро возвращается с головорезами из банды «на хвосте». Тэйбэк взрывает мост как раз в тот момент, когда Спидман добегает до его конца, что чудом спасает ему жизнь. Все садятся в вертолёт, поднимаются в воздух, а бандиты стреляют в него из гранатомёта. В последнюю минуту из джунглей вылезает Рик Долбер с TiVo в руках. Он кидает его вверх, и заряд взрывает не вертолёт, а TiVo. Рик спасает всех.

По материалам, которые отсняли скрытые камеры, монтируется фильм. Этот фильм получает 8 «Оскаров», а Спидман, наконец, удостаивается статуэтки за лучшую мужскую роль.

В ролях 
 Бен Стиллер в роли высокооплачиваемого, но почти забытого актёра-героя боевика Тагга Спидмана, ставшего знаменитым после исполнения роли супергероя в серии фильмов «Жарища», но намеревающегося сниматься в серьёзных драматических фильмах. Первый такой фильм с его участием в главной роли — «Дебил Джек», где Спидман играл умственно отсталого фермера, умеющего говорить с животными — с треском провалился в прокате, а критики назвали его одним из самых худших фильмов всех времён. Фильм «Солдаты неудачи» предваряется несколькими фальшивыми кинотрейлерами, среди которых «Жарища» — усредненная пародия на боевики 90-х со Шварценегером, Сталлоне и другими суперзвездами боевиков, но своим пост-апокалиптическим мотивом напоминающий «Безумного Макса».
 Роберт Дауни-мл. в роли австралийского актёра, пятикратного лауреата премии «Оскар» Кирка Лазаруса, голубоглазого блондина, уверенного, что нет той роли, с которой он бы не справился. Лазарус знаменит полным погружением в образ героя и недавно перенёс неоднозначную пластическую операцию по изменению кожной пигментации ради роли сержанта-афроамериканца Линкольна Осириса в фильме «Солдаты удачи», хотя подвергается жесткой критике со стороны Альпа Чино, утверждающего, что белый «кенгуру Джекпот» принципиально не способен сыграть чернокожего. Фильм предваряет фальшивый трейлер к фильму «Переулок сатаны» — пародия на фильм «Горбатая гора».
 Джек Блэк в роли Джеффа Портноя, комедийного актёра-наркомана, способного изобразить на экране только приступы метеоризма, для которого участие в съёмках фильма — последний шанс спасти свою карьеру, так как из-за проблем с наркотиками никто не хочет с ним связываться. Является отсылкой к комедийному актеру Крису Фарли, как раз умершему из-за наркотиков в 1997 году. Фильм предваряет трейлер к последнему фильму Портноя «Жирдяи: пердофильм второй», в котором все главные роли играет Портной — пародия на фильм «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов».
 Брэндон Т. Джексон в роли рэпера Альпы Чино (отсылка к Аль Пачино). Находясь «по уши в попках и сиськах по 24 часа в сутки» и исполняя свои песни для «горячих кисок», он втайне от всех мечтает о неком Лэнсе (Лэнс Басс — бывшем участнике группы ’N Sync, с которым и обнимается в финальной сцене вручения «Оскара»). Персонаж основан на многих рэп-исполнителях, подавшихся в актеры, а гомосексуальность Альпы является шуткой на тему, что среди рэперов геев нет. Фильм предваряет фальшивая реклама продуктов, продвигаемых Альпой Чино, с характерными названиями «Трахотоник» и «Яйцебум».
 Джей Барушель в роли Кевина Сандаски, молодого начинающего актёра, который, в отличие от всех остальных, хотя бы прочитал и сценарий, и даже книгу, по которой снимают фильм. Кроме того, Кевин проходил начальный курс военной подготовки, что делает его единственным хотя бы чуть-чуть компетентным в плане выживания участником актерского состава. Является отсылкой к актерам, которые серьезно готовятся к роли и дотошны к деталям. В конце фильма целует Дженнифер Лав Хьюитт, с которой, возможно, начал встречаться.
 Ник Нолти в роли сержанта Джона «Четырёхлистника» Тэйбэка — участника войны во Вьетнаме, автора автобиографического романа, по мотивам которого снимается фильм. Брутальный отставной военный, якобы лишившийся в бою кистей обеих рук, на самом деле оказывается всего лишь мошенником. В конце концов выясняется, что он никогда не был на войне, а служил в береговой охране в подразделении ассенизации и все свои приключения выдумал. В этом образе высмеяны писатели, которые пишут про суровую жизнь и соответствующим образом подают себя читателям, в то время как на деле ведут совершенно противоположный образ жизни.
 Стив Куган в роли британского режиссёра Дэмиена Ройчленана, трагически погибшего на съёмках (подорвался на мине во время съёмок фильма). Дэмиен не может справиться с актёрами и заставить их работать, из-за чего фильм отстаёт от графика, а деньги тратятся впустую. На антикризисном совещании Ройчленан в связи с этим получает «в морду от всей души» от Леса Гроссмана — спонсора, что заставляет его пойти на крайние меры: отправить актёров в джунгли на территорию наркомафии и «оставить их там на произвол судьбы» для того, чтобы снять фильм о войне в формате реалити-шоу.
 Дэнни Макбрайд в роли Коди Андервуда, эксперта по взрывчатке и пилота вертолёта. Он является пироманом. В своё время заработал первые свои шрамы на съёмках «Шофёра мисс Дэйзи» (мягкий, неторопливый фильм, семейная сага, в которой нет ни одного даже более или менее рискованного момента, не говоря уже о взрывах) и чуть не ослепил Джейми Ли Кёртис в картине «Чумовая пятница».
 Мэттью Макконахи в роли Рика Долбера, агента актёра Тагга Спидмана — единственного его друга, «слившего» его в обмен на реактивный «Гольфстрим 5», а потом прилетевшего к нему на помощь во Вьетнам на этом же самолёте. Имеет слабоумного сына.
 Билл Хейдер в роли Роба Слолома, ассистента и правой руки Леса Гроссмана. Абсолютно верен своему боссу и выполняет все его приказы, хотя сам Лес говорит, что с его работой справилась бы даже обезьяна.
  в роли Чана, молодого лидера группировки «Огненный дракон». Прототипами персонажа стали близнецы Джонни и Лютер Хту. Является поклонником фильма «Дебил Джек», единственного фильма во всей округе, и только потому не убил Тага Спидмана.
 Реджи Ли в роли Бёна, второго по званию в «Огненном драконе». Имеет комичный азиатский акцент, из-за которого его не понимают остальные, что его выводит из себя.
 Том Круз в роли вспыльчивого миллиардера, бездушного, плюющего на всех остальных дельца Леса Гроссмана, на чьи деньги снимается фильм. Личная импровизация загримированного почти до неузнаваемости Тома Круза, высмеивающая миллиардеров, которых волнует только выгода, и наплевать, сколько при этом пострадает людей.

Различные актёры и знаменитости снялись в фильме в роли себя, в том числе Тоби Магуайр, Тайра Бэнкс, Мария Менунос, Мартин Лоуренс, группа «The Mooney Suzuki», Джейсон Бейтман, Лэнс Басс, Дженнифер Лав Хьюитт, Алисия Сильверстоун и Джон Войт. Кристин Тейлор, Мини Анден, Энтони Руйвивар, Рейчел Эйвери, Иветт Николь Браун и Шон Пенн сыграли в фильме роли второстепенных персонажей. Соавтор сценария Джастин Теру исполнил две эпизодические роли — наводчик вертолёта UH-1 Huey и диджея из фильма «Образцовый самец» (показан в удалённой сцене).

Создание

Сценарий 
Идея снять фильм у Бена Стиллера появилась на съёмках фильма «Империя Солнца» 1987 года, в котором он играл небольшую роль. Стиллер хотел снять фильм о самовлюблённых актёрах, попавших на реальную войну. Снять пародию на другие фильмы о вьетнамской войне, столь популярных в те годы, казалось Стиллеру хорошей идеей. Но сюжет о том, как актёров забросили для большей натуральности в самое пекло, сначала показался Стиллеру не очень подходящим для комедии.

Съёмки 
За съёмки фильма взялась киностудия DreamWorks в 2006 году. Подготовка заняла шесть месяцев, большая часть этого времени ушла на поиски подходящих мест для съёмки. Хотя первоначально фильм хотели снимать в Южной Калифорнии, было принято решение о переносе места съёмок на гавайский остров Кауаи, на котором у Стиллера есть дом. Часть съёмок проходила также на студии Universal. Остров впервые был изучен самим Стиллером в 2004. Процесс съёмок фильма стартовал, когда Бен обсудил все формальности с местными властями.

Первая съёмочная студия с работающей командой появилась на острове в декабре 2006. Съёмки стартовали в июле 2007 и проходили в течение 13 недель на 7 разных локациях острова. После завершения было объявлено, что «Солдаты неудачи» стали самым масштабным проектом, снятым на острове. Только в массовке было задействовано более 500 человек, изображающих жителей вьетнамских деревень.

Для того, чтобы военные сцены фильма выглядели естественно, их съёмку корректировал представитель от компании Warriors Inc. Он, в частности, инструктировал актёров по вопросам, связанным с ношением, стрельбой и перезарядкой оружия. Взрыв напалма в начале фильма потребовал установки 137-метрового ряда бочек, наполненных бензином и дизельным топливом (всего 4165 литров). Время взрыва составило 1,25 секунды, он был произведён всего один раз и запечатлён с восьми разных ракурсов. Общий взрыв состоял из 12 отдельных, максимальный размер в высоту огненного столба, который образовался в результате, достиг 107 метров.

Спецэффекты 
Спецэффекты к фильму были сделаны на 6 разных студиях. Их количество во всём фильме превышает 500 штук, некоторые из них корректировались, убирались или заменялись новыми по результатам реакции на них контрольной группы зрителей. CIS Visual Effects Group в содружестве с Scorcher VI подготовили трейлер и двенадцать дополнительных спецэффектов для релиза на DVD. Некоторые взрывы и падения были «дорисованы», поэтому на экране они смотрятся выразительнее, нежели были в реальности.

Релиз 

Премьера фильма состоялась 11 августа 2008 в Mann Village Theatre в Westwood штат Калифорния за два дня до официального релиза фильма в кинотеатрах. Более 200 представителей общественности пикетировали премьеру фильма, считая его оскорбляющим чувства умственно отсталых людей. По словам собравшихся, это был первый случай их совместного выступления. В результате протеста премьерный показ фильма, который обычно проходит открытым для общественности и СМИ, состоялся в закрытом режиме с увеличенным числом представителей служб безопасности. На премьере фильма в Англии в сентябре 2008 никаких протестов организовано не было.

Премьерный показ был изначально запланирован на 11 июля 2008, но позже он был перенесён на 15 августа. Из-за этого переноса компании 20th Century Fox пришлось также сместить релиз комедии «Знакомьтесь: Дэйв» и анимационного фильма «Звёздные войны: Война клонов». В студии посчитали, что третья неделя августа — более привлекательный период времени, чем начало лета, потому что ученики возвращаются в школы.

Саундтрек

Критика 
Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes дает фильму рейтинг 82% на основе 253 обзоров со средним рейтингом 7,1 из 10. На Metacritic рейтинг одобрения составляет 71 из 100 на основе 39 рецензий, что указывает на «в целом положительные отзывы».

Награды и номинации 
 2009 — номинация на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни мл.)
 2009 — номинация на премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни мл.)
 2009 — две номинации на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни мл. и Том Круз)
 2009 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни мл.)

Факты 

 Прототипами малолетнего лидера преступной группировки Трана стали близнецы Джонни и Лютер Хту.
 В финальной сцене вручения «Оскара» за лучшую мужскую роль номинируются Том Хэнкс, Шон Пенн, Тоби Магуайр, Джон Войт (все они за свою кинокарьеру исполняли роли слабоумных) и сам Тагг Спидман.
 В 1999—2000 годах Бен Стиллер сделал своего рода пародию для MTV Movies Awards на Тома Круза во время съёмок фильма «Миссия: Невыполнима-2». Он изобразил эксцентричного дублёра Тома Круза, который для большего сходства со звездой даже сменил себе имя на Tom Crooze. Пародия выполнена в псевдодокументальном стиле: интервью звезды и дублёра, сцен со съёмочной площадки и процесса репетиций. Сам Том Круз принял участие в этом проекте, сыграв самого себя.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт фильма «Солдаты неудачи»
 Фотографии съёмочной студии фильма «Солдаты неудачи»
 Официальный сайт Rain of Madness
 Обзор и критика фильма San Francisco Chronicle

Фильмы США 2008 года
Фильмы-боевики США
Чёрные комедии США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2008 года
Фильмы о съёмках
Фильмы о войне во Вьетнаме
Кинопародии США
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы DreamWorks Pictures
Фильмы Бена Стиллера
Фильмы, спродюсированные Беном Стиллером
Фильмы Red Hour Productions